Хесус Гонзалез има више значења:

 Хесус Гонзалез (Сантијаго Искуинтла), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Хесус Гонзалез (Марин), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Хесус Гонзалез (Сабинас Идалго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику